Huang steht für:

 Radikal 201, eines der traditionellen Radikale der chinesischen Schrift mit der Bedeutung ‚gelb‘
 Huang (Familienname), chinesischer Familienname
 Huang, chinesischer Adelstitel typischerweise übersetzt als Kaiser, siehe Chinesischer Adel
 Huang, Figur in der Anime-Serie Darker than Black
 Huang He, ein Strom im Norden der Volksrepublik China, siehe Gelber Fluss

Siehe auch:
 Huang Shan, Gebirge in der Provinz Anhui, Volksrepublik China